Bear Creek Junction ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Bear Creek Junction (Maryland)
 Bear Creek Junction (Pennsylvania)